Le tournoi de tennis de Stuttgart est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2013, classée en catégorie Premier, se dispute du 22 au .

Maria Sharapova remporte le simple dames. En finale, elle bat Li Na, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mona Barthel et Sabine Lisicki.

Faits marquants 
Ce tournoi de catégorie Premier s'est disputé à Stuttgart du 22 au .

Maria Sharapova s'impose pour la deuxième année consécutive à Stuttgart. En finale, elle bat Li Na, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA, le premier sur terre battue depuis Roland-Garros l'an dernier.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mona Barthel et Sabine Lisicki.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Les quatre premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stuttgart (ATP 2013)
 Tournoi de tennis de Stuttgart
 Saison 2013 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2013
Stuttgart
Tennis en Allemagne en 2013
Tennis en avril 2013